Угольщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Угольщина — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Угольщина — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.